RHP est un sigle qui peut désigner:
 Le  Régiment de Hussards Parachutistes ( RHP).
 Une mesure de la capacité d'un animal à se battre (Resource Holding Potential en anglais).